Фортуна национальная лига 2018/19 — 26-й сезон первенства Второй лиги. В турнире, который начался 20 июля 2018 и закончился 25 мая 2019 года принимали участие 16 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Переходные матчи 
Команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате, в двухматчевом противостоянии с командами, занявшими 14-е и 15-е места в Первой лиге определяют, кто выйдет в Первую лигу, а кто останется в ФНЛ.

|}

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2018/2019
Спорт в Чехии в 2018 году
Спорт в Чехии в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018/2019